El topónimo Abbotts puede hacer referencia a:

 el pueblo abandonado de Abbotts, en el estado de Australia Occidental (Australia);
 varios municipios de Estados Unidos, todos ellos ubicados en el estado de Carolina del Norte:
 Abbotts;
 Abbotts Creek, en el condado de Forsyth;
 Abbotts Creek, en el condado de Davidson;
 el pueblo de Thorpe Abbotts, en el condado de Norfolk (Inglaterra);
 otros pueblos de Inglaterra y, además, las parroquias en las que están ubicados:
 Abbotts Ann, en el condado de Hampshire;
 Astley Abbotts, en el condado de Shropshire;
 Abbots Bromley, en el condado de Staffordshire;
 Aston Abbotts, en el condado de Buckinghamshire;
 Stanstead Abbotts, en el condado de Hertfordshire;
 Stapleford Abbotts, en el condado de Essex.
 Abbotts (carrocería), empresa carrocera.